Порккала:

 Порккала — полуостров в Финляндии.
 Порккала — военно-морская база на территории, арендованной у Финляндии.